Jméno a příjmení František Slavík se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Slavík (poslanec Říšského sněmu) (???–1875) – politik, poslanec Říšského sněmu v r. 1848
 František Augustin Slavík (1846-1919) – český pedagog, literární historik a archeolog
 František Slavík (akademik) (1876–1957) – geolog a mineralog, rektor UK
 František Slavík (atlet) (1888–1926) – český sportovec
 František Slavík (politik) (* 1951) – moravský regionální politik